Tychowo ist der Name von drei Dörfern der polnischen Woiwodschaft Westpommern:

 Tychowo (Powiat Białogardzki), deutscher Name: Groß Tychow, Kreis Belgard
 Tychowo (Sławno), deutscher Name: Tychow, bis 1937: Wendisch Tychow, Kreis Schlawe
 Tychowo (Stargard), deutscher Name: Hansfelde, Kreis Saatzig

Siehe auch:
 Tychówko, Tychów